

Persone
 Fritz von Unruh (1885-1970) – scrittore e drammaturgo tedesco
 Paul Unruh (1928) – ex cestista statunitense
 William Unruh (1945) – fisico canadese, scopritore dell'effetto Unruh

Altro
 24045 Unruh – asteroide della fascia principale